O Club de Fútbol Universidad de Costa Rica é um clube de futebol costarriquenho com sede em San José, na Universidade da Costa Rica. A equipe compete no Campeonato Costarriquenho de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1941.

Ligações externas 
´Sítio oficial 

Clubes de futebol da Costa Rica
Clubes de futebol fundados em 1941